Dieser Artikel enthält die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Open 2002 im Dameneinzel.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Obere Hälfte 5

Obere Hälfte 6

Obere Hälfte 7

Obere Hälfte 8

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Untere Hälfte 5

Untere Hälfte 6

Untere Hälfte 7

Untere Hälfte 8

Weblinks 
 

2002
Dameneinzel (Qualifikation)